Het seizoen 1971/72 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het zestiende seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
Ajax werd landskampioen. Volendam en Vitesse degradeerden. Voor FC Den Haag-ADO en FC Groningen was dit het eerste seizoen in de Eredivisie sinds de oprichting in de zomer van 1971. Go Ahead Eagles kreeg op 31 juli 1971 het achtervoegsel Eagles, maar was niet uit een fusie ontstaan, zoals bijvoorbeeld FC Den Haag.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers
Naar de 306 wedstrijden kwamen totaal 3.703.800 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 12.104 per wedstrijd.

Externe links
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1971/72